Hierba de la rabia puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alyssum alyssoides;
 el nombre común de la planta Alyssum simplex.